L’expression opéra-comique peut faire référence à :
 l’opéra-comique, un genre lyrique ;
 l’Opéra-Comique, appellation courte du théâtre national de l'Opéra-Comique, également surnommé « salle Favart », une salle de spectacles à Paris ;
 l’Opéra-Comique de Berlin, une salle d’opéra berlinoise et une troupe d'opéra allemande () ;
 le théâtre de l'Opéra-Comique à Londres, détruit en 1902 ;
 Les Enfoirés à l'Opéra-Comique, le cinquième album des Enfoirés, tiré d'un spectacle enregistré le  à l'Opéra-Comique de Paris.